Polyommatus — рід денних метеликів родини синявцевих (Lycaenidae). Включає 190 видів.

Назва 
Назва Polyommatus походить від грецького polus — «багато», та ommatos — «око», і стосується численних вічок, що прикрашають нижню поверхню крил цих метеликів.

Поширення 
Рід поширений в Палеарктиці.

Опис 
Тіло та голова густо вкриті волосками. Булава вусиків складається з 13—14 члеників. Бахрома крил біла або бура. Статевий диморфізм виражений у всіх представників роду — у самців верхня поверхня крил синя або блакитна, у самиць — коричнева, бура. У центральній клітинці з нижньої сторони крил у більшості представників роду є одна проста пляма. Чорні плями субмаргінального ряду на низу задніх крил без сріблястих лусочок.

Спосіб життя 
Гусениці Polyommatus живуть у симбіозі з мурашками.

Види

Примітки

Посилання 
 Images representing Polyommatus   at Consortium for the Barcode of Life

Синявцеві
Роди синявцевих